Kovanluk je lahko:
 Kovanluk, Merošina (Srbija)
 Kovanluk, Kraljevo (Srbija)